A Guiana Britânica (atual Guiana) competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956 em Melbourne, Austrália.

Referências
Official Olympic Reports

Países nos Jogos Olímpicos de Verão de 1956
1956